Uprising kan verwijzen naar:

 Uprising (2001), een Amerikaans oorlogsdramafilm van Jon Avnet uit 2001
 Uprising (2012), een documentaire over de Egyptische Revolutie van Fredrik Stanton uit 2012
 Uprising (album), een album van Bob Marley
 Uprising (single), een nummer van Muse.